Medonte (filho de Ileu) — filho bastardo de Ileu e Rene e irmão de Ájax. Foi morto por Eneias
Medonte (filho de Codro) — filho do último rei de Atenas, Codro

Desambiguação